Пятьдесят франков Синяя 1884 — французская банкнота, эскиз которой разработан 1 августа 1884 года и выпускалась Банком Франции с 10 ноября 1884 до замены на банкноту Пятьдесят франков Синяя и розовая.

История 
Банкнота изъята из обращения с 24 октября 1891 года и перестала быть законным платежным средством с 2 января 1923.

Описание 
Авторами банкноты стали художник Даниель Дюпюи (аверс) и архитектор Жорж Дюваль (реверс); а также гравёр Жюль Робер . На аверсе изображены два херувима и две женские головы. На реверсе две сидящие женщины, держатся за руки, символизируют сельское хозяйство и промышленность. Банкнота отпечатана синими чернилами на слегка тонированной бумаге. Водяным знаком стало изображение женской головы. Размеры банкноты составляют 178 мм х 123 мм.

Примечания

Литература 
 Musée Carnavalet : L’art du billet. Billets de la Banque de France 1800—2000, Banque de France/Paris-Musées, 2000 — ISBN 978-2879004877
 Claude Fayette, Les billets de la Banque de France et du Trésor (1800—2002), C. Fayette Éd., 2003 — ISBN 978-2951634312
 Tristan Gaston-Breton : Indispensable Billet. Petites et grandes histoires du billet de banque en France, Le Cherche midi, 2007 — ISBN 978-2-7491-0444-7
 M. Kolsky, J. Laurent et A. Dailly : Les Billets de France, 1707—2000, coll. «Histoire du papier-monnaie français», Les éditions du Landit, 2009 — ISBN 978-26079260903

 50
Номиналы во франках
Появились в 1884 году во Франции
1884 год в экономике
Банкноты, вышедшие из обращения в 1923 году